Звёзды (фильм, 1959) — восточногерманский фильм режиссёра Конрада Вольфа.
 Звёзды (фильм, 2018) — российский фильм режиссёра Александра Новикова-Янгинова.